Spreitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Spreitzer (* 1964), Literaturwissenschaftlerin
 Gretchen M. Spreitzer (* 1965), amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Hans Spreitzer (1897–1973), österreichischer Geograf
 Jörg Spreitzer (* 1967), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Weingut Josef Spreitzer, Weingut in Oestrich